«Я вижу солнце» — советский фильм 1965 года снятый на киностудии «Грузия-фильм» режиссёром Ланой Гогоберидзе по мотивам одноимённой повести Нодара Думбадзе.

Сюжет 
Рассказывается о слепой девочке, полюбившей своего юного поводыря. Картина оказалась бы во власти сентиментальности и мелодраматизма, если бы действие не происходило во время войны с её суровыми испытаниями.
Время действия — Великая Отечественная война. В затерянной в горах Грузии, откуда все мужчины ушли на фронт, живёт у своей тетки сирота Дато. На его плечах забота о тётке — всеми уважаемой учительницы Кето, о подруге — слепой от рождения девочке Хатии. Хатия ждёт и надеется, что придет день, когда она сможет увидеть солнце. Дато поддерживает в ней эту веру, трогательно её опекает, водит в школу, берёт с собой ловить рыбу. В деревне появляется демобилизованный по ранению красноармеец Анатолий, и становится объектом внимания детей и женщин. Но вскоре возвращается дезертир — колхозный бригадир и объясняет свое появление невозможностью жить без Кето… Что такое любовь предстоит узнать и Дато с Хатией. Война оканчивается, путь из затерянной деревни в большой мир открыт, и в какой-то момент Дато подумывает оставить Хатию и начать свою собственную жизнь, однако, не может.

В ролях 
 Лейла Кипиани — Хатия
 Гела Чичинадзе — Дато
 Лия Элиава - Кето, тётя Дато
 Зураб Лаферадзе — Бежан
 Тенгиз Арчвадзе — Датико, дезертир
 Глеб Стриженов — Анатолий, раненый красноармеец, рвущийся на фронт
 Спартак Багашвили — Миха
 Ипполит Хвичия — Беглар, мельник
 Георгий Гегечкори — Леван Гургеидзе, учитель военного дела
 Григол Ткабладзе — Бибило
 Григол Талаквадзе — Коция, почтальон
 Сесилия Такаишвили — Аквирине
 Капитон Абесадзе — Осиме
 Сандро Жоржолиани — Эденико
 Александр Омиадзе — Виссарион, отец Хатии
 Дудухана Церодзе — Кокано
 Како Кванталиани — Кишварди Вашеквадзе, председатель колхоза
 Читолия Чхеидзе — Этери
 Нино Чхеидзе — Федосия
 Елена Кипшидзе- Ксеня
 Екатерина Верулашвили — хозяйка козы
 Ирина Магалашвили — эпизод
 и другие

Критика 
Л. Гогоберидзе в своей картине «Я вижу солнце» проявляет тонкий лиризм, особую чуткость к нравственным проблемам, к внутреннему миру героев. Экранизация повести Н. Думбадзе «Я вижу солнце» — лирическое повествование о дружбе мальчика Coco и девочки Хатии. Солнце в фильме — это символ, волнующий эмоциональный образ. В картине постоянно возникает также и образ убегающей вдаль дороги, образ ёмкий, многозначный. Это и дороги, соединяющие маленькое грузинское село с большим миром, и дороги жизни.

Источники 
 О фильме см.: Киноискусство Советской Грузии / Кора Церетели. — Тбилиси, 1969. — 95 с. — стр. 64
 Я вижу солнце // Великая Отечественная, 1941—1945: каталог киновидеоматериалов, в 2-томах. — М.: Гостелерадиофонд, 1994. — Том 2. — стр. 73

Фильмы СССР 1965 года
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы о слепых
Экранизации произведений Нодара Думбадзе